The Game (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca dirigida per David Fincher (1997)
 The Game (àlbum), disc del grup anglès Queen (1980)
 The Game (raper), raper estatunidenc